Grocholski ist der Familienname folgender Personen:

 Kazimierz von Grocholski (1815–1888), polnisch-österreichischer Politiker
 Stanisław Grocholski (1858–1932), polnischer Maler